Безіме́нна — річка в Україні у Дунаєвецькому районі Хмельницької області. Права притока річки Тернави (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 11 км, площа басейну водозбору 27,2 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 7,46 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,47. Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-західній околиці села Чаньків на південних схилах безіменної гори (342,9 м). Тече переважно на південний схід і у селі Воробіївка впадає у річку Тернову, ліву притоку Дністра.

Цікаві факти 
 Біля села Чаньків річки перетинає автошлях  (територіальний автомобільний шлях в Україні, Гуків — Дунаївці — Могилів-Подільський. Проходить територією Вінницької та Хмельницької областей).
 На річці існує багато природних джерел.

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Дунаєвецького району
Річки України без назви